Leinola peut signifier:

Toponymes 
 Leinola, village de Laukaa en Finlande
 Leinola, quartier de Tampere en Finlande

Patronymes 
 Antero Leinola (1872–1933), député du parti agrarien